Дуглас-Гамильтон ()— английская фамилия. Известные носители:
 Дуглас-Гамильтон, Виктория Мария (1850—1922) — прабабушка князя Ренье III и чешского министра иностранных дел Карела Шварценберг.
 Дуглас-Гамильтон, Джеймс Александр (известен как Джеймс Гамильтон, барон Селкирк из Дугласа; род. 1942) — шотландский аристократ и политик, член консервативной партии (тори).
 Дуглас-Гамильтон, Джордж (1666—1737) — британский военный деятель, шотландский дворянин.